Morali est un patronyme, notamment porté par :
 Jacques Morali, auteur-compositeur français de musique disco
 Jonathan Morali, musicien et compositeur français
 Véronique Morali, femme d'affaires française